O Nasdaq Composite (símbolo ^IXIC) é um índice do mercado de ações que inclui quase todas as ações listadas na bolsa de valores Nasdaq. Junto com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500, é um dos três índices do mercado de ações mais seguidos nos Estados Unidos. A composição do NASDAQ Composite é fortemente ponderada para empresas do setor de tecnologia da informação. O Nasdaq-100, que inclui 100 das maiores empresas não financeiras do Nasdaq Composite, responde por mais de 90% do movimento do Nasdaq Composite.

O Nasdaq Composite é um índice ponderado por capitalização; seu preço é calculado pela soma dos produtos do preço de fechamento e da participação no índice de todos os títulos do índice. A soma é então dividida por um divisor que reduz a ordem de grandeza do resultado.

Evoluções por ano 

Mercado financeiro